Владимир Неупокоев: Неупокоев, Владимир Александрович (1907—1968) — Герой Советского Союза.
 Неупокоев, Владимир Константинович (1873—1912) — русский морской офицер, гидрограф, полярный исследователь.